94-й (93-й игровой) сезон НХЛ стартовал 7 октября 2010 года. Это четвёртый подряд сезон, начавшийся матчами в Европе.

1 января состоялась очередная «Зимняя классика» в Питтсбурге между Питтсбург Пингвинз и Вашингтон Кэпиталз.

30 января в Роли, на домашней арене Каролины Харрикейнз прошел 58-й «Матч всех звезд».

20 февраля состоялся второй матч на открытом воздухе между Калгари Флеймз и Монреаль Канадиенс в Калгари.

Данный сезон стал последним для команды Атланта Трэшерз, которая переехала в Виннипег.

Завершился регулярный чемпионат 10 апреля 2011 года, а 13 апреля стартовал плей-офф. Обладателем Кубка Стэнли стал Бостон Брюинз, который в седьмом матче, 15 июня, обыграл Ванкувер Кэнакс. Самым полезным игроком плей-офф стал вратарь «Бостона» — Тим Томас.

Межсезонье

Драфт НХЛ 2010 

Драфт новичков 2010 состоялся с 25 по 26 июня в Лос-Анджелесе. Под общим первым номером «Эдмонтоном» был выбран Тэйлор Холл. Всего было задрафтовано 210 хоккеистов из 12 стран мира. Из российских игроков под самым высоким, восьмым, номером Атлантой Трэшерз был выбран Александр Бурмистров. Всего же было выбрано 8 игроков, что на одного больше чем в прошлом году.

Потолок зарплат 
В новом сезоне руководство НХЛ увеличило «потолок» зарплат до $59,4 млн, а «пол» зарплат до $43.4 млн.

Изменения в правилах 
НХЛ внесла изменения в правила определения мест в турнирной таблице при равенстве очков. Теперь учитывается не общее количество побед, а только победы одержанные в основное время и овертайме. Победы по буллитам не учитываются. Ввести подобное изменение предложил генеральный менеджер Коламбус Блю Джекетс Скотт Хоусон.

Регулярный чемпионат

«Европейская премьера» 

7 и 8 октября Каролина Харрикейнз и Миннесота Уайлд сыграли на Хартвалл Арене в Хельсинки. В обеих встречах победы одержала «Каролина» со счетом 4:3 и 2:1(Б).

8 и 9 октября Коламбус Блю Джекетс и Сан Хосе Шаркс провели два матча в Стокгольме, в которых каждая из команд одержала по победе с одинаковым счетом 3:2.

9 и 10 октября матчи между Бостон Брюинз и Финикс Койотс прошли в Праге. В первой игре «Финикс» уверенно выиграл 5:2, а во втором матче «Бостон» взял реванш 3:0.

В рамках подготовки к сезону клубы НХЛ сыграли серию товарищеских матчей в Тампере, Либереце, Мальмё, Белфасте, Мангейме, Санкт-Петербурге и Риге.

События сезона 

В октябре большинство команд сыграли чуть более десяти игр, забив общими усилиями 345 голов. Лучшими клубами по итогам первого месяца стали Тампа Бэй Лайтнинг (10 игр, 15 очков) на Востоке и Лос-Анджелес Кингз (11 игр, 16 очков) на Западе. Худшими — Баффало Сейбрз (12 игр, 8 очков) и Нью-Джерси Девилз (12 игр, 7 очков) в Восточной конференции и Анахайм Дакс (12 игр, 9 очков) — в Западной.

Среди полевых игроков трио лучших игроков месяца составили Стивен Стэмкос, Патрик Шарп и Крис Стюарт.

Молодой лидер «Тампы Бэй» Стэмкос вёл команду за собой на протяжении месяца, став одним и самых успешных игроков Лиги по голам (9), очкам (19) и полезности (+9). Выходя в звене с Мартеном Сен-Луи, обладателем Леди Бинг Трофи за сочетание джентльменского поведения и игрового мастерства, и известным провокатором Стивом Дауни, Стэмкос смог улучшить свои результаты по сравнению с прошлым сезоном и сделать весомую заявку на три главных энхаэловских приза, доступных нападающим: Харт Трофи (самому полезному игроку сезона), Морис Ришар Трофи (лучшему игроку Лиги по количеству голов) и Арт Росс Трофи (победителю в зачете очков за результативность).

Патрик Шарп стал лидером обладателей Кубка Стэнли прошлого сезона — Чикаго Блэкхокс. Хороший старт Мариана Хоссы прервала травма, а Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн не смогли соперничать с партнёром в результативности. Кроме того, Шарп стал первым в истории «Ястребов», кто нанёс 13 бросков по воротам за одну игру. На конец октября только Шарпу удалось покорить рубеж в 10 забитых шайб в сезоне 2010/11.

Крис Стюарт стал одним из открытий нового сезона. Силовой форвард Колорадо Эвеланш являлся лучшим игроком Западной конференции по очкам (15), входя при этом в список тридцати самых грубых игроков сезона. Хорошо начал сезон и родной брат Криса Стюарт — Энтони, играющий за Атланта Трэшерз.

Тремя лучшими вратарями месяца признаны Тим Томас, Джонатан Куик и Михал Нойвирт.

Томас сумел вернуть себе место основного вратаря Бостон Брюинз, отправив на лавку финского вратаря Туукку Раска, хорошо проведшего прошлый сезон. Томас не проиграл ни одной игры и в шести играх пропустил лишь три шайбы, отражая 98,4 % бросков, направленных в створ его ворот. В трёх играх ворота Томаса так и оставались нераспечатанными.

Джонатан Куик одержал 7 побед в 8 играх, деля по этому показателю первое место в Лиге, отразил 93,6 % бросков и пропускал в среднем менее двух шайб за игру.

Благодаря игре Михала Нойвирта «Вашингтон», временами испытывавший проблемы с нападением, смог выиграть несколько сложных игр.

Лучшим полевым игроком ноября стал капитан Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби. Лидер «Пингвинов» вышел на первое место по очкам, забросив за четырнадцать игр в ноябре двенадцать шайб и совершив четырнадцать результативных передач. На конец месяца у Кросби было 41 очко — лучший показатель в НХЛ. Его при этом «Пингвины» выиграли семь игр подряд.

Второе место в рейтинге досталось молодому лидеру Тампа Бэй Лайтнинг Стивену Стэмкосу. Канадец продолжал стабильно зажигать красный свет за воротами оппонентов «Молний», также записав на свой лицевой счет двенадцать голов. Кроме того, Стэмкос отметился девятью результативными передачами. В общем зачёте по очкам Стивен уступал одно очко Кросби, а «Тампа Бэй» имели очень хорошие шансы войти в восьмерку лучших на Востоке, занимая по итогам месяца пятое место в своей Конференции.

Третьим в списке лучших полевых игроков стал игрок Вашингтон Кэпиталз Александр Сёмин, исправно забивавший шайбы весь месяц — на его счету также двенадцать шайб и семь передач. Столичный клуб занимал первое место в Восточной Конференции и выиграл десять из четырнадцати игр в ноябре.

Что касается вратарей, то здесь наиболее весомый вклад в успешную игру своего клуба внес Кэри Прайс из Монреаль Канадиенс. Своей игрой вратарь квебекского клуба показал, что менеджеры «Канадцев» были абсолютно правы, когда летом предпочли его Ярославу Галаку. Ноябрьские показатели Прайса: восемь побед в двенадцати играх; 95,2 % отраженных шайб и 1,59 — среднее количество пропущенных голов за игру. Также вратарь «Канадиенс» отразил 380 бросков по своим воротам — лучший показатель среди всех вратарей, выходивших на лёд в ноябре.

Чешский вратарь Атланта Трэшерз Ондржей Павелец, восстановившийся после сотрясения мозга, полученного в первой игре сезона с «Кэпиталз», успешно вернулся на лед: семь побед в одиннадцати играх. «Дятлы» из Атланты неожиданно выиграли шесть игр подряд, включая матчи с такими сильными клубами как Вашингтон Кэпиталз, Детройт Ред Уингз и Монреаль Канадиенс. Павелец отразил 371 бросок по воротам «Трэшерз» (95,2 %) и пропускал в среднем лишь 1,55 гола за игру.

На третьем месте вратарь «Детройта» Джимми Ховард. Он вышел на лёд в тринадцати играх и одержал десять побед. «Красные Крылья» занимали первое место на Западе, и этому содействовала успешная игра их номера один. Ховард пропускал в среднем 2,67 гола за игру, сделав 337 сэйвов (90,8 %).

Лучшим игроком декабря опять был признан Сидни Кросби, набравший в общей сложности 24 очка (14 голов и 10 передач). Он набирал хотя бы одно очко в каждом из первых двенадцати матчей месяца, продлив таким образом свою серию, начатую ещё в ноябре, до 25 матчей, что является вторым результатом за всё время существования лиги. По окончании декабря Кросби лидировал в общем зачёте бомбардиров с 32 голами и 65 очками. Его клуб Питтсбург Пингвинз также провёл неплохой месяц, одержав в 13 матчах девять побед при трёх поражениях.

Второе место было отдано голкиперу Ванкувер Кэнакс Роберто Люонго, при непосредственном участии которого канадский клуб одержал в десяти матчах восемь побед при одном поражении. Люонго пропускал в среднем 2,07 шайбы за игру, отражая 92,2 % бросков в свои ворота, закончив в том числе одну игру всухую.

Третье место было отдано защитнику-ветерану Детройт Ред Уингз Никласу Линдстрёму, набравшему за декабрь 16 очков (8 заброшенных шайб и 8 результативных передач) и лидирующему среди защитников по общему количеству набранных за сезон очков. Более того, 15 декабря Никлас оформил в ворота Сент-Луис Блюз первый в своей карьере хет-трик.

Лучшим игроком по итогам января стал центрфорвард Бостон Брюинз Патрис Бержерон. За отчетный период нападающий в 14 матчах набрал 17 очков (8+9) и заработал коэффициент полезности +13.

Второй звездой января стал защитник «Финикса» Кит Яндл. Хоккеист «Койотов» набрал те же 17 (3+14) очков при показателе полезности +9.

Замкнул тройку голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. Финский голкипер провел 11 матчей в 8 из которых одержал победы, пропуская в среднем 1,71 гола за игру и отражая 94,7 % бросков по своим воротам.

Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз был признан НХЛ лучшим игроком в феврале. В тринадцати играх Тэйвз набрал 21 (5+15) очко.

На втором месте находится вратарь «Сан-Хосе» Антти Ниеми. Он также провел 13 матчей в которых одержал 10 побед, пропускал в среднем 1,89 гола за игру при проценте отражённых бросков 93,4.

Ещё один вратарь — Юхан Хедберг из «Нью-Джерси» — стал третьим. Его показатели: 7 побед в 10 матчах, средняя пропускаемость равна 1,43 гола за игру, а процент отражённых бросков 94,3.

Лучшим новичком февраля стал форвард Нью-Йорк Айлендерс Михаэль Грабнер. За февраль он набрал 26 очков (10+16) в 14 матчах.

В марте определились первые участники плей-офф. Команда Ванкувер Кэнакс стала первой кто обеспечил себе место в играх за Кубок Стэнли. Также «Кэнакс» первая из команд набравшая 100 очков в «регулярке», а в конце марта выиграла «Президент трофи».

Первой звездой месяца был признан нападающий «Уток» Кори Перри, который стал лучшим снайпером лиги в марте, забив ворота соперников 15 шайб.

Вторым стал нападающий «Ванкувера» Даниель Седин — 21 (9+12) очко.

А третьей звездой признан голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, который одержал в марте девять побед, пропуская в среднем 1,91 шайб за игру, отражая 93,6 % бросков, и отстоял 2 матча на ноль.

«Зимняя классика» 

1 января на домашнем стадионе клуба НФЛ — Питтсбург Стилерз состоялся матч на открытом воздухе между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». В матче одержали победу хоккеисты Вашингтона со счетом 3—1. Для «Пингвинов» это была вторая «зимняя классика».

Матч всех звёзд 

30 января в Роли, на домашней арене Каролины Харрикейнз состоялся «Матч всех звёзд». Первоначально планировалось провести игру в Глендейле на арене команды Финикс Койотс.

10 ноября НХЛ объявила о изменении формата матча. Трех нападающих, двух защитников и вратаря выберут путём голосования фанатов. Оставшихся игроков определит НХЛ. После чего игроки, выбранные на матч, определят двух капитанов каманд, которые за два дня до матча определят окончательные составы. Голосование болельщиков продлилось с 15 ноября до 3 января.

18 января 2011, были объявлены капитаны команд. Ими стали, капитан «Детройта» Никлас Лидстрем и капитан «Каролины» Эрик Стаал. 28 января состоялся драфт команд в котором капитаны набрали себе игроков.

Со счетом 11-10 победу одержала «Сборная Лидстёма» над «Сборной Стаала». MVP матча стал игрок «Сборной Стаала» Патрик Шарп.

«Классика наследия» 

20 февраля прошла вторая игра на открытом воздухе между Калгари Флеймз и Монреаль Канадиенс в Калгари на Стадионе Макмэхон. Уверенную победу одержали хоккеисты «Калгари» 4—0. Это была вторая игра между канадскими командами на открытом воздухе, после матча «Heritage Classic» между Эдмонтон Ойлерз и Монреаль Канадиенс, который состоялся 22 ноября 2003 года на Стадионе Содружества в Эдмонтоне.

Положение команд 
По итогам регулярного чемпионата
 # — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, П — поражений, ПО — поражений в овертайме/по буллитам, ВОО — выигрыш в основное время и овертайме, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, О — очков, цветом выделены команды обеспечившие себе участие в плей-офф.

Статистика игроков 
По итогам регулярного чемпионата

Плей-офф 

Плей-офф стартовал 13 апреля 2011 года. Обладателем Кубка Стэнли стал Бостон Брюинз, который в семи матчах обыграл Ванкувер Кэнакс.

Призы и награды

Командные

Индивидуальные

Последний сезон 
Сезон 2010/2011 стал последним в карьере для следующих игроков:

 Уэйд Белак, Нэшвилл Предаторз;
 Дерек Бугард, Нью-Йорк Рейнджерс;
 Крейг Конрой, Калгари Флеймз;
 Крис Дрейпер, Детройт Ред Уингз;
 Крис Друри, Нью-Йорк Рейнджерс;
 Адам Фут, Колорадо Эвеланш;
 Петер Форсберг, Колорадо Эвеланш;
 Шейн Хниди, Бостон Брюинз;
 Тодд Маршан, Анахайм Дакс;
 Майк Модано, Детройт Ред Уингз;
 Фредерик Модин, Калгари Флеймз;
 Патрик Лалим, Баффало Сейбрз;
 Крис Осгуд, Детройт Ред Уингз;
 Брайан Рафалски, Детройт Ред Уингз;
 Марк Рекки, Бостон Брюинз;
 Рик Райпьен, Ванкувер Кэнакс;
 Руслан Салей, Детройт Ред Уингз;
 Карлис Скрастыньш, Даллас Старз;
 Кори Стиллман, Каролина Харрикейнз;
 Александр Васюнов, Нью-Джерси Девилз;
 Дуг Уэйт, Нью-Йорк Айлендерс;
 Майк Комри, Питтсбург Пингвинз;
 Брайан Маккейб, Нью-Йорк Рейнджерс;
 Паскаль Леклер, Оттава Сенаторз;
 Антеро Ниитимяки, Сан-Хосе Шаркс;
 Марк Пэрриш, Баффало Сейбрз,
 Сергей Самсонов, Флорида Пантерз.

См. также 
 Трофеи и призы НХЛ
 Кубок Стэнли
 Выставочные игры КХЛ-НХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Примечания 

Сезоны НХЛ

2011 год в хоккее
2010 год в хоккее